Dúbrava est un toponyme slovaque qui peut désigner :
 Dúbrava, village du district de Levoča ;
 Dúbrava, village du district de Snina ;
 Dúbrava, village du district de Liptovský Mikuláš ;
 Hronská Dúbrava, village du district de Žiar nad Hronom.

Voir aussi 
 Dúbravka